Baja California puede referirse a los siguientes términos:

Entidades territoriales 
 Baja California, estado mexicano número 29
Baja California Sur, estado mexicano número 30
República de Baja California, antiguo protoestado entre 1853 y 1854
Territorio de Baja California, antiguo territorio federal mexicano entre 1824 y 1931 
Territorio Norte de Baja California, antiguo territorio mexicano entre 1931 y 1952 
Territorio Sur de Baja California, antiguo territorio mexicano entre 1931 y 1974

Accidentes geográficos 
 Península de Baja California, península en América del Norte

Historia 
 Rebelión de Baja California, campaña militar de la Revolución mexicana